A 2021-es Superbike-világbajnokság a bajnokság 34. idénye volt. A szezon május 22-én vette kezdetét a MotorLand Aragón versenypályán és november 21-én ért véget Indonéziában. Az egyéni címet Toprak Razgatlıoğlu szerezte meg, míg a gyártóknál a Yamaha  győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők
Az összes induló Pirelli abroncsokat használ.

Versenynaptár és eredmények

A bajnokság végeredménye

Versenyzők
Pontrendszer

Gyártók

Jegyzetek

További információk

Superbike
2021